

Топоніми 
 Ла-Лень (фр. La Laigne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Приморська Шаранта.
 Лень (фр. Laignes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Лень-сюр-Фонтен, Лень-сюр-Фонте́н (фр. Leignes-sur-Fontaine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент В'єнна.
 Бально-сюр-Лень () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об.

Персоналії 
 Лень Валентин Валентинович (4 жовтня 1961) — український вчений-правознавець.
 Лень Віктор Григорович (1914—1978) — радянський художник.
 Лень Іван Анатолійович (25 липня 1982) — український футболіст.
 Лень Ігор Миколайович (24 лютого 1962) — композитор.
 Лень Олег Валерійович (27 жовтня 1990) — український футболіст, паралімпійський чемпіон.
 Лень Олексій Юрійович (16 червня 1993) — український баскетболіст.
 Лень Тарас Іванович (2000—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.

Див. також 
 Лінь (значення)